de naam van 2007 tot 2015 van de Polska Partia Ekologiczna - Zielonych (Poolse Ecologische Partij - De Groenen), een Poolse politieke partij
 Partia Zieloni (Partij De Groenen), een Poolse politieke partij (tot 2014 bekend als Zieloni 2004)
 Polska Partia Zielonych (Poolse Partij De Groenen), een Poolse politieke partij (1988-1999)